Горское кладбище:
 Горское кладбище — кладбище в Горском сельском поселении Орехово-Зуевского района Московской области
 Горское кладбище — кладбище в Сестрорецке